Элина Дуни (; ) — швейцарско-албанская джазовая певица и композитор. Поёт в квартете Elina Duni Quartet.

Биография 
Родилась в семье музыкантов. В возрасте 5 лет начала петь и играть на скрипке. С 1986 по 1991 год принимала участие во многих детских фестивалях и пела для Национального радио Албании и телевидения. В 1992 году вместе с матерью переехала в Швейцарию, там училась игре на фортепиано в Женевской консерватории.

В 2000—2004 годах писала музыку, играла и давала джазовые концерты в Албании вместе с пианистом Гентианом Руши (Gentian Rushi) и играла в нескольких постановках в Швейцарии и Албании. Вместе с Хосе Луисом Асареси (José Luis «Sarten» Asaresi) основала группу «Extrangers in the Noise». В 2005 году получила «Special Jury Prize» с группой «Retrovizorja» из Приштины (Косово). Совместно с этой группой (Kreshnik Hoti и Bashkim Salihu) записала альбом «I kaltër».

В 2004—2008 годах изучала пение и композицию в Бернской высшей школе искусств (Hochschule der Künste Bern) на отделении джаза. В это время основала Elina Duni Quartet в составе: Колин Валлон (фортепиано), Патрис Море (контрабас) и Норберт Пфмматтер (ударные). В 2007 году выиграла приз «Friedl Wald».

Появилась в короткометражном фильме Ольги Байлифф «Nos jours» (2007). С 2008 года Elina Duni Quartet выпустил несколько альбомов: «Baresha» (2008) и «Lume Lume» (2010) на Meta Records, «Matanë Malit» (За горами) и ECM/Universal. Квартет гастролировал по Европе; получил приз Pro Helvetia «Priority Jazz Encouragement 2010—2012».

Выступала на фестивале DokuNights (Приштина) вместе с группой «Retrovizorja» 23 августа 2014 года.

В 2014 году в Косово и Албании вышел первый сольный альбом Элины Дуни как певицы и автора песен «Muza e Zezë» (Чёрная муза).

12 апреля 2015 года выступала на Cully Jazz Festival в Швейцарии.

Дискография 
 2007 — Baresha
 2010 — Lume, Lume
 2012 — Matanë Malit
 2014 — Muza e zezë
 2015 — Dallëndyshe

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография на TEDxPlaceDesNations
 «Albanian Folk Songs». Элина Дуни на TEDxPlaceDesNations
 Страница на ecmrecords.com

Певцы и певицы Албании